Il doppio femminile del Brisbane International 2012 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2012.

Le detentrici del titolo erano Alisa Klejbanova e Anastasija Pavljučenkova, ma hanno deciso di non far parte del torneo. Il torneo è stato vinto per 7-62, 7-62 da  Nuria Llagostera Vives e Arantxa Parra Santonja che hanno battuto in finale Raquel Kops-Jones e  Abigail Spears.

Teste di serie 

  Natalie Grandin /  Vladimíra Uhlířová (primo turno)
  Iveta Benešová /  Barbora Záhlavová-Strýcová (semifinale)

  Hsieh Su-wei /  Galina Voskoboeva (primo turno)
  Nuria Llagostera Vives /  Arantxa Parra Santonja (campionesse)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Brisbane International 2012
WTA Tour 2012